Javier Ernesto Simán Dada (San Salvador, 14 de junio de 1964) es un abogado, empresario, y dirigente empresarial de El Salvador.  Fue presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) desde 2010 hasta 2017.  Fue directivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) desde 2010 hasta 2018.  En el 2018 incursionó brevemente en política y se postuló como precandidato a Presidente de El Salvador por el partido político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), pero perdió en las elecciones internas y regresó a su actividad empresarial. Desde mayo de 2020 es Presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), gremial que representa 55 sectores empresariales de la economía.

Biografía 
Nacido en San Salvador, Javier Ernesto Simán es hijo de María Elena Dada de Simán y de Teófilo José Simán Jacir, ambos salvadoreños de origen Español y Palestino.  Su padre fue presidente de la Cruz Roja Salvadoreña por más de 35 años.

Luego de finalizar sus estudios en Administración de Empresas en la Universidad Loyola Nueva Orleans en 1986, se dedicó a trabajar en los negocios familiares. Estudio Derecho en la Facultad de Leyes de la Universidad de Loyola obteniendo el título de Juris Doctor (JD) y fue admitido como abogado en octubre de 1990 por la Corte Suprema de Justicia del Estado de Lousiana.

Desde 2009 ha sido también director de la Cámara Salvadoreña de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX), mientras que en 2011 y 2017 asumió la presidencia de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). En 2013 dirigió la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL), conformada por siete gremiales empresariales de El Salvador: la ASI, la Cámara de Comercio, CAMTEX, COAGRO, la Cámara Americana de Comercio (AmCham), COEXPORT y la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES). En 2010 integró el Comité Ejecutivo y Secretario de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Fue presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Industria de Centroamérica (FECAICA) en el período 2010-2012, integrando luego el Consejo de Presidentes.

En noviembre de 2017, Javier Simán presentó su postulación como precandidato a Presidente de El Salvador dentro del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) bajo una plataforma llamada "Mi Gente". En marzo de 2018 una comisión especial de ARENA seleccionó de una lista de cinco aspirantes, a los empresarios Javier Simán, Gustavo López Davidson y Carlos Callejas,debido a que las encuestas los colocaban a la cabeza de la intención de voto. Las elecciones internas se llevaron a cabo el 22 de abril de 2018 y resultó ganador Carlos Calleja, quien será el candidato a presidente del partido en las elecciones de 2019.  y la posibilidad de retorno de  Alianza Republicana Nacionalista al poder, luego de haber gobernado cuatro períodos consecutivos entre 1989 y 2009, restableciendo una política internacional de cercanía con Estados Unidos, asimilándolo a las tendencias políticas instaladas en Argentina con Mauricio Macri y Brasil con Michel Temer.

Véase también 
 Historia de El Salvador
 Alianza Republicana Nacionalista

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 

Políticos de El Salvador
Empresarios de El Salvador
Alianza Republicana Nacionalista
Nacidos en San Salvador
Abogados de El Salvador